Эмпо́рий (, от , от  — путешественник, торговец, купец) — общее название, применяемое для торговых поселений, возникших в северо-западной Европе в VI—VII веках и просуществовавших до IX века. Также известны как «вики» или «вичи» (, ). Эмпории появляются на периферии областей, характеризуются отсутствием инфраструктуры (как правило, нет церквей и развитой системы городских укреплений) и они недолговечны, так как около 1000 года эмпории замещаются возрождающимися европейскими городами. Примеры включают Дорестад, , Ипсуич, Хамвик, и Люнденвик (о чем см. Англосаксонский период истории Лондона). Их роль в экономической истории Западной Европы остается не до конца ясной. Самый известный исследователь эмпорий — британский археолог Ричард Ходжес (Richard Hodges).

Современное понимание роли эмпориев как протогородов меняется по мере накопления новых и осмысления существующих данных археологии. Общепринятой является точка зрения, что в условиях  раннего Средневековья создание подконтрольных торгово-ремесленных поселений было единственным способом для варварской родоплеменной знати получить постоянный доступ к товарам категории «люкс», обладание которыми, собственно, и выделяло знатного человека из числа соплеменников. Этим, в частности, объясняется отсутствие укреплений — безопасность гарантировалась местной знатью, а контроль и зависимость города гарантировались отсутствием собственной военной организации. Этим же объясняется и не всегда оптимальный выбор места, которое тоже выбиралось из соображений близости к резиденции племенной знати и удобства контроля. В западной Европе предпочитали располагать эмпории рядом с римскими укреплениями, которые служили цитаделью для контролировавшего город гарнизона и убежищем в случае реальной внешней опасности. Зависимость протогорода-эмпория от местных владык объясняет и их судьбу — большинство из них были перенесены или переехали вместе с переносом центра местной власти на новое место.

Современный взгляд на экономическую роль эмпорий постепенно сдвигается от представлений об эмпории как о торгово-импортном центре к пониманию большой роли местного производства (возможно — из привозного сырья). Иногда выделяется сегрегация ремесленных и усадебных, более свободно спланированных и ориентированных на сельское хозяйство кварталов. Интересно, что ситуация, когда экономически успешные эмпории пытались контролировать окружавшие их племенные элиты, оказалась недостаточно устойчивой: так, например, великоморавские протогородские агломерации Микульчице, Старе Место (близ Угерске-Градиште), Поганьско (близ Бржецлава), процветавшие на обслуживании Империи Каролингов в IX—X веках, практически мгновенно исчезли после изменения экономической ситуации, вызванного вторжением венгров в X веке, хотя сами они и не были затронуты боевыми действиями. В это же самое время западноевропейские эмпории оказались удивительно устойчивыми и не исчезали, несмотря на неоднократные опустошительные набеги викингов.

Примеры европейских эмпорий — протогородов

Примечания

Литература 
 
 Anglo-Saxon Trading Centres: Beyond the Emporia. Edited by Mike Anderton, Glasgow: Cruithne Press, 1999.
 Hill, D., and R. Cowie, eds. Wics: The Early Medieval Trading Centres of Northern Europe (Sheffield, 2001).
 Richard Hodges, Dark Age Economics: The Origins of Towns and Trade A.D. 600—1000 (London: Duckworth, 1982).

История Европы